al nuovo Aeroporto di Hong Kong-Chek Lap Kok, aperto nel 1998.
 al precedente Aeroporto di Hong Kong Kai Tak, chiuso nel 1998.
 all'Aeroporto di Hong Kong-Shek Kong, base militare aperta al traffico civile.